ФІБА — Міжнародна федерація баскетболу 
 ФІБА — назва Міжнародної асоціації боксу з 1920 по 1946 роки